Prosanova ist der Name von zwei verschiedenen regelmäßigen Literaturveranstaltungen

 Prosanova, eine Lesebühne in Rostock, siehe Literaturhaus Rostock
 Prosanova (Hildesheim), ein Festival für junge deutschsprachige Literatur in Hildesheim